Janne Kivilahti, född 22 juni 1992 i Esbo, är en finländsk ishockeyspelare. Hans moderklubb är Espoon Kiekkoseura (EKS). Som junior spelade han först med Jokerit i deras U16-lag och i det finländska U16-landslaget för att senare spela med Esbo Blues U18-lag där han var med och tog silver i Finska mästerskapen för juniorer. Som senior började han spela för HCK i Mestis (finländska andraligan) säsongen 2012/13 och med undantag för säsongen 2014/15 i FM-ligan fortsatte Kivilahti sedan spela i Mestis för olika klubblag som Hermes, Espoo United och Kiekko-Vantaa.

Till säsongen 2018/2019 värvades han till den svenska Hockeyettanklubben Nybro Vikings där han snabbt gjorde succé med 28 mål på 22 matcher. Det väckte intresset i grannklubben IK Oskarshamn i Hockeyallsvenskan som lånade honom i fyra matcher där han gjorde fyra mål, vilket ledde till att Oskarshamn under juluppehållet tecknade kontrakt med honom över säsongen 2019/20. När sedan IK Oskarshamn kvalificerade sig för SHL innebar det att Kivilahti på en säsong gjort raketkarriär inom svensk ishockey. Från Hockeyettan till SHL på en säsong. Inför SHL-säsongen petade dock Oskarshamn Kivilahti. Istället skrev han kontrakt med Karlskrona HK i Hockeyallsvenskan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1992
Finländska ishockeyspelare
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Nybro Vikings
Personer från Esbo
Män
Levande personer
Spelare i Karlskrona HK
Spelare i Kiekko-Vantaa
Spelare i Esbo United
Spelare i Kokkolan Hermes
Spelare i BeWe TuusKi
Spelare i HC Keski-Uusimaa
Spelare i Porvoo Hunters
Spelare i Östersunds IK
Spelare i Köping HC